Плие (, от гл. plier — сгибать) — балетный термин, обозначающий сгибание одной либо обеих ног, приседание на двух либо на одной ноге; «общепринятое французское название для движения ног, которое по-русски обозначается словом „приседание“». Наравне с подъёмом на полупальцы/пальцы (relevé), вращением и прыжком, является основным элементом хореографии.

Благодаря тому, что с упражнения plié начинался как танцевальный урок, так и обучение танцовщиков вообще, в XIX веке само слово «приседать» использовалось в значении учиться танцу: Дочек учат русской грамоте, иных даже французскому наречию и приседать, что значит — танцованию.

Виды плие 
 Приседание на двух ногах в любой из существующих позиций ног: 
 Деми-плие () — полуприседание, при котором пятки остаются прижатыми к полу
 Гран-плие () — глубокое приседание с максимальным сгибом коленного сустава, при этом пятки слегка отрываются от пола 
 Приседание на одной ноге в какой-либо позе с ногой на носок в пол либо поднятой в воздух на какую-либо высоту (demi-plié на опорной ноге)
 Сгибание работающей ноги, поднятой в воздух на какую-либо высоту в любом направлении

Основное движение   
В уроке классического танца плие выполняется как отдельное упражнение. В русской балетной школе, как правило, это первая учебная комбинация, с которой начинается экзерсис как у палки, так и на середине зала. Приседания выполняются на всей стопе по несколько раз в I, II, IV и V выворотных позициях в координации с плавным движением рук и головы (port de bras).   

В русской школе плие всегда начинают изучать и выполнять в учебной комбинации начиная с I позиции, в то время как во французской — со II, как более устойчивой и позволяющей лучше почувствовать выворотность в тазобедренном и коленном суставах.Такой подход имеет и свои недостатки, потому что благодаря более устойчивому положению ног при изучении plié с этой позиции легко распускается корпус и нет должной собранности всего тела танцующего. Поэтому правильнее начать изучение plié с I позиции, где менее устойчивое положение ног заставляет с самого начала делать некоторые усилия, чтобы держаться той вертикальной оси, вокруг которой строится всё равновесие танцовщика.

Цели и задачи 
Приседания необходимы для выполнения прыжков, вращений, подъёма на полупальцы или пальцы — практически все эти движения начинаются и/или заканчивается в demi-plié. Плие развивает эластичность суставно-связочного аппарата и выворотность в тазобедренном и коленном суставах, способствует развитию прыгучести за счет растягивания ахиллесова сухожилия. Для укрепления голеностопа и разрабатывания стопы оно может выполняться стоя на полупальцах или пальцах. Добавление плие на опорной ноге во время выполнения батманов или в какой-либо устойчивой позе позволяет выработать мышечную силу.

Связующее движение в танце 
В отличие от одноимённого упражнения в экзерсисе, где плие является основным движением, при выполнении других упражнений и комбинаций из различных движений плие выполняет роль связующего движения: с его помощью выполняется слитный переход из позы в позу или от одного движения к другому. Оно может выполняться в любом темпе и характере. 
Plié присуще всем танцевальным движениям, оно встречается в каждом танцевальном pas. <...> Если у танцующего нет plié, исполнение его сухо, резко и непластично.

Интересные факты 
Grand plié во II позиции, впервые использованное в сценической практике хореографом Сержем Лифарём, в своё время вызвало нешуточный скандал и обвинение в безнравственности.

Примечания 
 Источники	

 Комментарии

Ссылки 
 Э.-К. Стэмптон. Упражнение недели: приседание
 Экзерсис у палки: plié

Балетные движения
Балетные термины французского происхождения